Cauri steht für:
 Cauri (Peru), Ortschaft im Distrikt San Miguel de Cauri, Provinz Lauricocha, Region Huánuco, Peru
 Cauri, mehrere Währungen basierend auf Kaurigeld
 Cauri, Unterwährung der Währung Syli in Guinea